

Patronyme 

 Bruno Karsenti (né en 1966), sociologue et philosophe français.
 Éric Karsenti, biologiste français.
 Gérald Karsenti, homme d'affaires français.
 Nathalie Karsenti (née en 1971), comédienne française, spécialisée dans le doublage.
 Sabine Karsenti (?), comédienne canadienne.
 Valérie Karsenti (née en 1968), comédienne française de cinéma, de théâtre et de télévision.

Voir aussi 
 Karsenty